I-14 puede referirse a: 

 El I-14, un submarino japonés del Tipo AM.
 El Tupolev I-14, un avión soviético.
 La Interestatal 14, un proyecto de autopista estadounidense.